Tiffin – tipo di pasto

 Stati Uniti d'America
 Tiffin – città della Contea di Johnson, Iowa
 Tiffin – città della Contea di Seneca, Ohio